Mops steht für:
 Mops, anerkannte englische Hunderasse
 Mops (Fledermausgattung)
 Mopsfledermäuse (Barbastella)
 Bergkiefer-Zuchtsorte, siehe Bergkiefer
 Symbolfigur der Freimaurer-Loge Mops-Orden
 Mops (Automarke), ehemaliger Kleinwagen
 ehemaliges Traktormodell, siehe Lanz Bulldog

MOPS steht für:
 3-(N-Morpholino)propansulfonsäure, organische Verbindung als MOPS-Puffer
 Mobile Professoren und Studenten, MoPS, WLAN-Projekt der RWTH Aachen
 Maschinenorientierte Programmiersprache, Assemblersprache für den Robotron 300

 Möpse (Mehrzahl) steht umgangssprachlich für:
 weibliche Brust
 Geld

Siehe auch:
 Mopsos
 Rollmops
 Schrottmops

MOPS